Hünerfürst ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Hünerfürst (1827–1867), deutscher Komponist, Dirigent, Geiger und Musikdirektor
 Nils Hünerfürst (* 1991), deutscher Autor und Kameramann